Список картин Жана-Фредерика Базиля (1841—1870) представляет собой полный перечень картин французского художника-импрессиониста. Ему приписывают более 80 картин, хотя в его письмах упоминается множество других его работ, ныне не обнаруженных. Так, вероятно, его первой картиной была копия полотна Рубенса, хранящаяся в парижском Лувре. Кроме того, неизвестно, были ли реализованы планы Базиля по написанию тех или иных картин, которые были упомянуты в его письмах.

Фредерик Базиль родился в южном французском городе Монпелье в богатой протестантской семье. В 1862 году он для продолжения изучения медицины перебрался в Париж. Там он также поступил в мастерскую Шарля Глейра, где подружился с Клодом Моне, а потом и с Пьером Огюстом Ренуаром и Альфредом Сислеем. В работах начального периода в творчестве Базиля прослеживается влияние живописной манеры Эдуарда Мане и Гюстава Курбе, а именно приглушённая палитра с преобладанием земляных цветов. С весны 1863 года Базиль стал работать на пленэре, проводя время в , а затем в Онфлёре. В 1866 году он выдвинул на Салон две свои работы: «Девушку, играющую на пианино» и «Натюрморт с рыбой», выставлена в итоге была лишь вторая картина. Базиль продолжал выдвигать свои полотна на Салон каждый год, так в 1870 году им были представлены «Мастерская художника на улице Кондамин» и «Купальщики», принята была только вторая. С началом Франко-прусской войны художник добровольцем отправился на фронт. 28 ноября 1870 он погиб в битве при Бон-ла-Ролан.

Описание списка 
В данном списке представлены все известные картины Фредерика Базиля, расположенные в хронологическом порядке. По каждой картине представлена следующая информация: название на русском и французском языках, год создания, техника, размеры в сантиметрах и нынешнее место хранения картины. В разделе «Примечания» преимущественно даны ссылки на страницы о работах на официальных сайтах музеев, где хранятся соответствующие картины, а также на страницы на сайте онлайн-каталога-резоне Мишеля Шульмана 2022 года.

Список картин доступен и в формате галереи, которая открывается при нажатии на любое из изображений списка. В формате галереи также доступна вся основная информация о картинах (название на двух языках, год создания, техника, размеры и нынешнее место хранения картины). В случае отсутствия статьи о картине в русской Википедии, представлена ссылка на соответствующую статью во французской Википедии или ином языковом разделе.

Список картин 
Каталоги:

Ниже приведены краткие обозначения каталогов, используемых в списке:
 MSb — 
 FrD —

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Базиль, Фредерик